Julien Laferrière kan syfta på bland andra:

 Firmin Laferrière
 Édouard Laferrière